In 1202 n.Chr.  waren onderstaande personen in machtsposities.

Europa

1200-1209
1202